Кутаков — русская фамилия.

Известные носители:
 Кутаков, Игорь Владимирович (1936—1988) — советский хоккеист, чемпион СССР (1962).
 Кутаков, Леонид Николаевич (1919—2000) — советский историк и дипломат.